Monte Cristo má více významů:

 Montecristo – italský ostrov, součást Toskánských ostrovů
 Zámek Monte-Cristo – zámek ve Francii
 Titulní hrdina francouzského románu Hrabě Monte Cristo od Alexandra Dumase staršího
 Podtitul románu Matyáš Sandorf, nový hrabě Monte Cristo od Julese Verna
 Monte Cristo (muzikál) – český muzikál z roku 2000 od K. Svobody, R. Hese a Z. Borovce